Domenech, Domènech ou Doménech est un patronyme d'origine catalane notamment porté par :

 Adrián Domenech (1959-), footballeur argentin ;
 Albert Domenech (1953-), footballeur français, frère cadet de Raymond ;
 
 Emmanuel Domenech (1825-1903), est un missionnaire français ;
 Florent Domenech (1988-) joueur de rugby à XV français, frère du précédent et petit-fils d'Amédée Domenech ;
 Francisca Pascual Doménech (1833-1903), religieuse et fondatrice espagnole, vénérable ;
 Francisco Doménech fl. ca. 1460-1494), prêcheur dominicain et graveur espagnol ;
 Gabriel Domenech (1920-1990), journaliste et homme politique français ;
 Germà Colón Domènech (1928-2020), lexicographe catalan ;
 Jaume Doménech (1990-), footballeur espagnol ;
 Jean Jérôme Doménech (1516-1592), jésuite espagnol ;
 Joseph Domenech (?-), vétérinaire à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ;
  (1892-1962), acteur espagnol ;
 Leonardo Domenech de Almeida (1992-), handballeur international brésilien
 Lluís Domènech i Montaner (1850-1923), architecte catalan moderniste ;
 Maria Domènech (1877-1952), femme de lettres catalane ;
 Ramon Auladell Domènech (1963-), ancien joueur de rink hockey ;
 Raymond Domenech (1952-), footballeur et entraineur français, ancien sélectionneur de l'équipe de France de football ;
 Salvador Dalí i Domenèch (1904-1989), peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain catalan ;
 Vicent Doménech (1783-?), personnalité de la guerre d'indépendance espagnole ;
 Xavier Domènech Sampere (1974-), historien, activiste social et homme politique catalan ;
 Yann Domenech (1979-), athlète français ;
 Yohan Domenech (1993-) joueur de rugby à XV français.

Autre 
 Le stade Amédée-Domenech est un stade de rugby de la ville de Brive, nommé ainsi en l'honneur de l'ancien joueur de rugby.

Voir aussi 
 
Patronyme catalan